Игорь Петрович Таран (23 мая 1971) — украинский футболист, защитник.

Игровая карьера 
В период с 1992 по 1995 гг. находился на контракте в киевском «Динамо». Выступал в дубле, а также отдавался в аренду. За главную команду клуба не сыграл, попадая в заявки на матчи лишь трижды.

Находясь в аренде в «Буковине», дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины. Первый матч — 21 мая 1994 года, «Буковина» — «Металлург» (Запорожье), 2:0. Всего в высшей лиге за черновецкую команду сыграл 6 матчей. Ещё один матч в высшем дивизионе сыграл за «Николаев».

В 1996 году перешёл в любительскую команду «Факел» Варва, с которой стал победителем 4-й зоны любительской лиги чемпионата Украины, а позднее сыграл уже во второй лиге.

Карьера в сборной 
В 1995 году в составе студенческой сборной Украины выступал на Универсиаде 1995 в Янонии. По итогам турнира украинцы заняли 4-е место.

Ссылки 
 
 Статистика на сайте allplayers.in.ua
 Статистика на сайте footbook.ru
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Факел» Варва
Игроки ФК «Дустлик»